Национальный чемпионат I 1905 () — 5-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1905
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1905 году